Криголам — самохідне спеціалізоване судно
 Криголам — український рок-гурт
 Криголам — книга Віктора Суворова, Криголам (рос. Ледокол), 1990.
 Криголам () — льодовик у хребті Альпіністів, в Землі Вікторії (Східна Антарктида)

 Криголам — радянський фільм режисера Бориса Барнета за однойменною повістю К. Горбунова.
 Криголам — російський художній фільм 2016 року.

Див. також 
 Напролом () — американський бойовик 2000 року.

Примітки